El término peforrita la puede referirse a:
 Las mujeres infieles '''''AMIR REYES;
 el nombre común de las mujeres que son infieles tóxicas y nunca se les va a quitar